26-я танковая бригада — танковая бригада Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Сокращённое наименование — 26 тбр.

Формирование и организация 
26-я отд. танковая бригада сформирована на основании Директивы Зам. НКО № 725444сс от 22.09.1941 г. в Горьковском АБТ Центре (Дзержинск). В октябре 1941 г. в состав бригады отправлено 16 линейных Т-34 и 13 Т-34 с радиостанцией производства СТЗ.

25 октября 1941 г. бригада убыла на Западный фронт и включена в состав 43-й армии. По другим данным 23-я, 26-я и 27-я танковые бригады были объединены в танковую группу генерал -лейтенанта Мишулина. По БССА в состав 43-й армии бригада включена в ноябре 1941 г.

1 февраля 1942 г. бригада вышла в резерв Ставки ВГК и направлена в Горький на доукомплектование. Директивой НКО № 724218сс от 31.03.1942 г. бригада включена в состав 2-го тк и переведена на новые штаты.

Приказом НКО № 284 от 19 сентября 1943 г. преобразована в 58-ю гв. танковую бригаду.

Боевой и численный состав 
Бригада формировалась по штатам №№ 010/75-010/83, 010/87 от 13.09.1941 г.:

Управление бригады [штат № 010/75]

Рота управления [штат № 010/76]

Разведывательная рота [штат № 010/77]

26-й танковый полк [штат № 010/87] - два батальона

Моторизованный стрелково-пулеметный батальон [штат № 010/79]

Зенитный дивизион [штат № 010/80]

Ремонтно-восстановительная рота [штат № 010/81]

Автотранспортная рота [штат № 010/82]

Медико-санитарный взвод [штат № 010/83]

Директивой НКО № 724218сс от 31.03.1942 г. переведена на штаты №№ 010/345-010/352 от 15.02.1942 г.:

Управление бригады [штат № 010/345]

270-й отд. танковый батальон [штат № 010/346]

282-й отд. танковый батальон [штат № 010/346]

Мотострелково-пулеметный батальон [штат № 010/347]

Противотанковая батарея [штат № 010/348]

Зенитная батарея [штат № 010/349]

Рота управления [штат № 010/350]

Рота технического обеспечения [штат № 010/351]

Медико-санитарный взвод [штат № 010/352]

Директивой НКО УФ2/883 от 25.10.1942 г. бригада переведена на штаты №№ 010/270-010/277 от 31.07.1942:

Управление бригады [штат № 010/270]

270-й отд. танковый батальон [штат № 010/271]

282-й отд. танковый батальон [штат № 010/272]

Мотострелково-пулеметный батальон [штат № 010/273]

Истребительно-противотанковая батарея [штат № 010/274]

Рота управления [штат № 010/275]

Рота технического обеспечения [штат № 010/276]

Медико-санитарный взвод [штат № 010/277]

Численный состав

Подчинение 
Периоды вхождения в состав Действующей армии:

 с 26.10.1941 по 05.02.1942 года
 с 03.05.1942 по 29.10.1942 года
 с 22.12.1942 по 19.09.1943 года

Командование

Командиры бригады 

 Левский, Михаил Ильич, полковник , 28.09.1941 - 15.11.1941 года. (15.11.1941 года погиб в бою - ОБД)
 Бурдов, Денис Максимович, полковник, ид, 15.11.1941 - 22.03.1942 года,
 Бурдов, Денис Максимович, полковник, 22.03.1942 - 08.07.1942 года.
 Пискарев, Пётр Васильевич, подполковник, с 26.02.1943 полковник, 08.07.1942 - 19.09.1943 года.

Начальники штаба бригады 

 Гринберг Василий Яковлевич, подполковник,  06.11.1941 - 15.11.1941 года (пропал без вести 15.11.1941 - ОБД).
 Калинин, Пётр Иванович, майор, 00.11.1941 - 06.12.1941 года.
 Новосёлов, Иван Афанасьевич, майор. 06.12.1941 - 14.01.1942 года.
 Михайлушкин, Пётр Васильевич, майор,14.01.1942 - 12.04.1942 года.
 Пискарёв Пётр Васильевич, капитан, 12.04.1942 - 08.07.1942 года.
 Андрианов Александр Иванович, капитан 08.07.1942 - 29.08.1942 года (тяжело ранен 24.08.1942 - ПН).
 Глинка Степан Григорьевич, капитан, 29.08.1942 - 18.12.1942 года.
 Лукьянов Андрей Иванович, подполковник, 18.12.1942 - 07.03.1943 года.
 Ноземцев Андрей Гаврилович, майор, 07.03.1943 - 24.08.1943 года.
 Лукин Фёдор Яковлевич, майор, 24.08.1943 - 23.09.1943 года.

Заместитель командира бригады по строевой части 

 Бурдов, Денис Максимович, полковник, 00.09.1941 - 15.11.1941 года.
 Калинин Иван Петрович, майор, 00.11.1941 - 09.12.1941 года.
 Бородавкин, Василий Константинович, подполковник, 00.02.1942 - 00.07.1942 года.
 Филатов Василий Романович , майор, до 07.08.1942 года
 Ноземцев Андрей Гаврилович, майор, 24.08.1943 - ???

Начальник политотдела, заместитель командира по политической части 

 Дашкин Амерхан Шайхлисламович, полковой комиссар, 27.09.1941 - 15.11.1941 года.
 Таксар Николай Иванович, батальон. комиссар, 15.11.1941 - 29.11.1941 года.
 Алексеев, Михаил Иванович, ст. батальон. комиссар, с 07.01.1942 полковой комиссар, 29.11.1941 - 10.08.1942 года.
 Гейлер, Муня Хаскелевич, ст. батальон. комиссар, с 11.01.1943 подполковник, 10.08.1942 - 16.06.1943 года.

Боевой путь

1941 
В начале ноября прибыла на фронт в состав 43-й А, где до 14 декабря занимала оборону на участке Стремилово, Высокое. В декабре 1941 - январе 1942 г. участвовала в контрнаступлении 43-й А на малоярославецком направлении, овладела Оболенском и 2 января 1942 г. совместно с частями армии - Малоярославцем.

Боевые действия 26-й танковой бригады в составе 43-й армии под Москвой в декабре 1941 г. 
13 декабря 43-я армия (17-я, 53-я, 93-я стрелковые дивизии, 5-й воздушно-десантный корпус, 26-я танковая бригада и 298-й пулеметный батальон) получила задачу: частью сил продолжать оборонять занимаемую полосу обороны, основными силами — с рассветом 18 декабря перейти в наступление, прорвать оборону противника на фронте Мельникове, 1 км западнее Инино, нанося главный удар в общем направлении на Романове, Балабаново, во взаимодействии с 33-й армией разгромить противостоящие части противника и к исходу 18 декабря овладеть рубежом Балабаново, отметка 181,0, Воробьи.

Сосед справа — 33-я армия — должна была с утра 18 декабря нанести главный удар на участке Наро-Фоминск (14 км северо-западнее Каменское), Каменское в общем направлении на Лапшинку с задачей уничтожить противостоящего противника и к исходу дня выйти на рубеж Таширово (16 км севернее Мишукова), Мишукова, Балабаново.

Группировка противника и характеристика его обороны. В полосе наступления 43-й армии оборонялись части 15-й пехотной дивизии, 19-я танковая и 98-я пехотная дивизия, входившие в состав 57-го моторизованного корпуса противника.

Передний край обороны противника проходил по правому берегу р. Нара. Оборону противник готовил в течение двух месяцев. Основу полосы обороны составляли узлы сопротивления и опорные пункты, оборудованные окопами полного профиля и соединенные ходами сообщения. Узлы сопротивления и опорные пункты имели, как правило, хорошо организованную систему пулеметного, минометного и артиллерийского огня.

Узлы сопротивления и опорные пункты были оборудованы в населенных пунктах Мельниково, Курапово, Романово, Никольские дворы, Папино, свх. Поля Орошения, Чубарово. Промежутки между населёнными пунктами были оборудованы снежными окопами и ледяными валами; они оборонялись отдельными группами солдат и обеспечивались фланкирующим огнем пулеметов.

Перед передним краем и в глубине обороны были установлены проволочные заграждения, противотанковые и противопехотные минные поля, а на отдельных участках — фугасы. Противник наиболее прочно укрепил район Мельниково, Курапово, Романово.

Таким образом, войскам 43-й армии предстояло прорвать заранее подготовленную оборону противника с хорошо организованной системой огня и наличием значительного количества инженерных заграждений и препятствий.

Командующий 43-й армией решил главный удар нанести на правом фланге в направлении Романово, Балабаново силами 93-й стрелковой дивизии, 5-го воздушно-десантного корпуса, 26-й танковой бригады и 298-го пулеметного батальона.

Ударная группировка армии была построена в два эшелона: в первом эшелоне — 93-я стрелковая дивизия и 5-й воздушно-десантный корпус, во втором эшелоне — 26-я танковая бригада и 298-й пулеметный батальон. Кроме того, командующий армией создал резервы: общевойсковой резерв в составе сводного полка и лыжного батальона и подвижный артиллерийско-противотанковый резерв в составе двух батарей истребительно-противотанковой артиллерии.

Соединения армии получили следующие задачи: 93-я стрелковая дивизия и 5-й воздушно-десантный корпус — прорвать оборону противника на участке Мельниково, 1 км западнее Инино (ширина участка прорыва 6 км), уничтожить обороняющиеся части врага и не позднее первой половины 18 декабря овладеть рубежом Аристово, Алопово, Тайдашево, к исходу дня выйти на рубеж Балабаново, отметка 181,0, Воробьи.

26-й танковой бригаде было приказано в ночь с 17 на 18 декабря сосредоточиться в районе Собакино, а с выходом пехоты на рубеж Романово, свх. Поля Орошения войти в бой с целью развить успех в направлении Савеловка, Алопово, Киселеве, овладеть Балабаново и удерживать его до подхода частей 93-й стрелковой дивизии. Более конкретная задача танковой бригаде была поставлена командующим 43-й армией в ходе боя.

На исходном рубеже танковой бригаде придавался стрелковый батальон 93-й стрелковой дивизии. Артиллерийское обеспечение ввода в бой танковой бригады было возложено на 403-й пушечный артиллерийский полк 93-й стрелковой дивизии и 320-й артиллерийский полк 5-го воздушно-десантного корпуса.

298-й пулеметный батальон должен был наступать за 5-м воздушно-десантным корпусом с целью усиления частей первого эшелона ударной группы армии.

53-я и 17-я стрелковые дивизии получили задачу прочно оборонять остальную часть полосы обороны армии, активными действиями демонстрировать наступление, сковывая противостоящего противника.

Началу наступления ударной группировки армии должна была предшествовать 60-минутная артиллерийская подготовка. Поддержка атаки и сопровождение войск в глубине обороны противника планировались методом последовательного сосредоточения огня.

По решению командующего армией 26-я танковая бригада использовалась для завершения прорыва главной полосы обороны противника во взаимодействии со стрелковыми соединениями и для развития успеха. Ввод в бой танковой бригады намечался после овладения пехотой батальонными узлами сопротивления противника (2,5 - 3 км от переднего края). Район выжидательных позиций для танковой бригады был назначен на удалении до 6 км от переднего края обороны противника. Такое удаление района выжидательных позиций обеспечивало своевременное выдвижение танковой бригады на рубеж ввода в бой.

На основе полученной задачи командир 26-й танковой бригады принял решение — главный удар при вводе бригады в бой нанести левым флангом, боевой порядок бригады иметь в один эшелон.

18 декабря части 93-й стрелковой дивизии и 5-го воздушно-десантного корпуса в ходе артиллерийской подготовки форсировали р. Нара и в 9 часов 30 минут стремительно атаковали противника. Преодолевая сильное огневое сопротивление врага, стрелковые войска к середине дня овладели рубежом восточная опушка леса юго-западнее Мельникове и лес юго-восточнее Романове.

26-я танковая бригада к 15 часам 18 декабря сосредоточилась в районе Сергевка. Командир и штаб бригады держали тесную связь с передовыми частями наступавших войск, уточняли данные о противнике и проверяли готовность личного состава и материальной части бригады к выполнению предстоящих задач.

В ночь с 18 на 19 декабря армейские саперы совместно с подразделениями 26-го мотострелкового пулеметного батальона и саперным взводом бригады навели две переправы через р. Нара, одну в районе Мельникове, вторую — в районе Курапово.

Во второй половине дня 18 декабря и в течение 19 декабря части 93-й стрелковой дивизии и 5-го воздушно-десантного корпуса неоднократно подвергались сильным контратакам со стороны противника. Контратаки противника были отражены нашими войсками, однако главная полоса его обороны прорвана не была.

Причина неуспеха стрелковых соединений состояла в том, что созданная плотность артиллерии и танков на участке прорыва армии в 24 орудия и миномета и 5 танков на 1 км фронта была недостаточной для надежного разрушения инженерных сооружений в узлах сопротивления противника. Поэтому живая сила и огневые средства врага к началу наступления не были подавлены.

В сложившейся обстановке командующий 43-й армией приказал с рассветом 21 декабря ввести в бой 26-ю танковую бригаду с участка Курапово, Романове для выполнения ранее поставленной бригаде задачи.

Командир 26-й танковой бригады, исходя из полученной задачи и оценки обстановки, решил главный удар нанести в общем направлении северо-западная окраина Романове, Алопово, Балабаново (6 км юго-западнее Алопово) и во взаимодействии с 93-й стрелковой дивизией уничтожить противника в районе Романове и овладеть Алопово. В последующем, развивая наступление в направлении Балабаново, бригада должна была с хода форсировать реку Истья, овладеть Балабаново и удерживать его до подхода частей 93-й стрелковой дивизии.

Боевой порядок танковой бригады был построен в один эшелон.

26-му танковому батальону была поставлена задача — нанести удар в направлении 500 м севернее Романове, Савеловка,  Алопово, овладеть Алопово, далее, развивая наступление в направлении Киселеве, Балабаново, с хода форсировать р. Истья и овладеть Балабаново. Исходное положение для наступления батальону было приказано занять на юго-западной опушке рощи южнее Курапово.

Стрелковому батальону 93-й стрелковой дивизии, приданному бригаде, была поставлена задача наступать в направлении села Савеловка, уничтожить противостоящего противника и овладеть юго-западной окраиной Алопово. В последующем наступать в направлении южная окраина Киселеве, Балабаново, овладеть юго-западной окраиной Балабаново и удерживать ее до подхода частей 93-й стрелковой дивизии. Исходное положение для наступления батальон должен был занять в 800 метрах северо-восточнее Романово.

26-му мотострелковому пулеметному батальону было приказано наступать в направлении Алопово, уничтожить противостоящего противника и овладеть Алопово, в последующем развивать наступление в направлении северная окраина Киселеве, Балабаново, овладеть северо-западной окраиной Балабаново и удерживать ее до подхода частей 93-й стрелковой дивизии. Исходное положение для наступления приказывалось занять на восточной опушке леса южнее Мельникове. Артиллерия получила задачу подавить живую силу и огневые точки противника в лесу северо-западнее Романово, северо-западная окраина Романово поддержать наступление подразделений бригады методом последовательного сосредоточения огня.

Решение командира бригады не ввязываться во фронтальные бои с противником, а обойти сильно укрепленный населенный пункт Романово соответствовало замыслу и обстановке.

В условиях неглубокой обороны противника, прорыв которой в основном зависел от силы первоначального удара, одноэшелонное построение бригады также было наиболее целесообразно.

19 декабря в 8 часов подразделения бригады начали переправу через реку Нара. Переправа происходила под воздействием артиллерийского и минометного огня противника. К 12 часам 45 минутам подразделения бригады переправились через Нару и сосредоточились в районе Курапово и в роще южнее села.

ри переправе через реку Нара смелость, упорство и мужество проявили наши саперы. С началом переправы у Курапово противник огнем артиллерии и минометов разрушил наведенную переправу. Саперы под командованием коммуниста, старшего лейтенанта П. А. Лунина под непрерывным огнем врага быстро устранили повреждение и тем самым обеспечили переправу подразделений бригады.

В течение второй половины дня 19 декабря и весь день 20 декабря подразделения бригады вели разведку и огневой бой с противником, командиры подразделений уточняли задачи и объекты атаки.

В ночь с 20 на 21 декабря части 26-й танковой бригады заняли исходное положение и с утра 21 декабря перешли в наступление. Противник из района лес северо-западнее Романово и из Романово оказывал упорное сопротивление, 9 самолетов врага нанесли бомбовый удар по подразделениям бригады.

В течение 21 и 22 декабря 26-я танковая бригада вела непрерывные ожесточенные бои с противником в районе Романово. Успешно отражая неоднократные контратаки пехоты и танков противника, поддержанные артиллерией и авиацией, бригада медленно продвигалась вперед, однако развить наступление не смогла и поставленной задачи не выполнила.

Основными причинами неуспеха были: артиллерия как во время артиллерийской подготовки, так и при поддержке атаки не подавила живую силу и противотанковые средства противника в опорных пунктах; подразделения танковой бригады, не имея боевого опыта, втянулись в бой с противником, оборонявшим Романово, и вели лобовую атаку сильно укрепленного опорного пункта вместо обхода его; отсутствие тщательного взаимодействия подразделений бригады с поддерживающей артиллерией на поле боя; недостаточно четкое управление подразделениями бригады со стороны командира и штаба бригады.

Следует отметить, что личный состав бригады в боях проявлял мужество, отвагу и инициативу. Так, 21 декабря в районе Романово экипаж танка Т-34 под командованием капитана Попова, атакуя противника, вступил в единоборство с тремя вражескими танками. Башенный стрелок, коммунист Герасимов беглым огнем поджег один танк врага, а остальные, не приняв боя, повернули обратно. Солдат саперного взвода Муханов под огнем противника в 100 м от его расположения разминировал проход для танков, после чего сел на головной танк и провел его через минное поле.

Подразделения бригады за время боя разрушили 21 дзот, захватили 3 противотанковых орудия, 2 миномета, 22 ручных пулемета, большое количество винтовок и боеприпасов.

В течение 23 и 24 декабря войска армии закреплялись на достигнутом рубеже, успешно отражали контратаки врага, приводили части в порядок и готовились к продолжению наступления.

26-я танковая бригада закрепилась на рубеже юго-восточная опушка леса северо-западнее Романове, (иск.) Романове; ее танковый батальон был выведен из боя и сосредоточился в районе Курапово. Командный пункт командира бригады находился в Курапово.

На этом рубеже подразделения бригады усиленно готовились к возобновлению наступления. Командирам подразделений были даны конкретные указания по подготовке к наступлению, организации взаимодействия на местности, восстановлению материальной части и материально-техническому обеспечению. Особое внимание уделено устранению недостатков, имевших место в прошедших боях.

25 декабря после тщательной подготовки войска армии возобновили наступление. Враг оказывал упорное сопротивление, но его упорство было сломлено стремительными действиями наших войск. Обходя опорные пункты и блокируя их, наши войска успешно продвигались вперед. 26-я танковая бригада во взаимодействии с частями 93-й стрелковой дивизии разгромила противника в районе Романове и, стремительно развивая наступление, овладела Савеловкой.

26 декабря танковая бригада получила задачу преследовать врага в направлении Тайдашево, Воробьи и далее вдоль шоссе на Малоярославец. Изменение направления наступления 26-й танковой бригады было вызвано тем, что 93-я стрелковая дивизия была передана в состав 33-й армии, и бригаде было приказано действовать совместно с 53-й стрелковой дивизией.

Немецко-фашистское командование придавало большое значение удержанию Малоярославца, поэтому подступы к нему были сильно укреплены. С началом наступления наших войск противник начал форсированно создавать оборонительные рубежи по рекам Истьяи Протва и в районе города Малоярославец. На Варшавском шоссе особенно сильные опорные пункты противник подготовив районах населенных пунктов Воробьи, Оболенск, Малоярославец.

Развивая наступление, 26-я танковая бригада овладела Тайдашево и к 12 часам 27 декабря захватила восточную окраину Окатово. Левее 53-я стрелковая дивизия овладела Воробьи, Истья и была остановлена сильным огнем противника из района лес юго-западнее Воробьи, южная окраина села Истья. Неоднократные попытки частей 53-й стрелковой дивизии сломить сопоставление противника с фронта успеха не имели.

Бои за опорный пункт в районе Воробьи 27 декабря 1941 г. 
Части 98-й пехотой дивизии противника, отходя под натиском наших войск, заняли оборону на заранее подготовленном рубеже по правому берегу реки Истья. В районе западнее села Воробьи вражеские войска создали сильный опорный пункт. Мост через реку Истья в районе села Воробьи противник взорвал.

26-й танковой бригаде была поставлена задача — во взаимодействии с частями 53-й стрелковой дивизии уничтожить противника в районе лес юго-западнее Воробьи, после чего развивать наступление на Малоярославец. Для решения этой задачи танковой бригаде был придан отдельный стрелковый батальон.

Получив задачу, командир бригады совместно с командиром 53-й стрелковой дивизии выработали план действий, согласно которому 53-я стрелковая дивизия должна была наступать из района Воробьи, Истья с задачей отвлечь внимание противника от населенного пункта Окатово. 26-я танковая бригада, воспользовавшись этим, форсирует реку Истья в районе села Окатово и стремительным ударом в направлении южная часть Окатово, развилка дорог юго-западнее Воробьи уничтожает противника в районе лес западнее села Воробьи.

Подразделениям бригады были поставлены следующие задачи:

- приданному отдельному стрелковому батальону ударом в направлении кирпичный завод, дорога 1,5 км юго-восточнее отметки 181,0 форсировать реку Истья и во взаимодействии с 26-м мотострелковым пулеметным батальоном уничтожить противника в лесу западнее Окатово и овладеть шоссе 1 км юго-западнее развилки дорог;

- 26-му мотострелковому пулеметному батальону с танковым батальоном ударом в направлении южная окраина Окатово, развилка дорог юго-западнее Воробьи форсировать реку Истья и во взаимодействии с отдельным стрелковым батальоном уничтожить противника в районе юго-западной окраины Окатово, лес юго-западнее, в последующем развивать наступление вдоль Варшавского шоссе.

После постановки задач подразделениям командир бригады организовал взаимодействие на местности. Начало наступления намечалось во второй половине дня 27 декабря.

В 13 часов 20 минут 27 декабря после 10-минутного огневого налета артиллерии и минометов по переднему краю обороны противника стрелковые подразделения бригады по льду начали форсировать реку Истья.

С началом наступления стрелковых подразделений танковый батальон с северо-восточной окраины Окатово открыл огонь по огневым точкам противника, расположенным непосредственно у реки. С выходом пехоты на противоположный берег реки артиллерия сосредоточила огонь по безымянной высоте западнее Окатово и восточной опушке леса западнее Окатово. В это время танковый батальон форсировал реку Истья и совместно с пехотой атаковал противника. В результате совместной стремительной атаки стрелковых и танковых подразделений бригады противник в районе лес западнее Воробьи к исходу 27 декабря был разгромлен.

Оставив на поле боя 13 противотанковых орудий с большим запасом снарядов к ним и много другого оружия, противник в беспорядке отступил в западном направлении.

26-я танковая бригада начала неотступное преследование врага вдоль Варшавского шоссе. В ходе преследования 28 и 29 декабря было уничтожено до 300 солдат и офицеров, захвачено 17 орудий, 9 минометов, 10 автомашин и много другого военного имущества противника.

В организации боя заслуживает внимания правильное решение командира бригады начать форсирование реки Истья стрелковыми подразделениями. При захвате ими прибрежной полосы должен был переправляться танковый батальон, переправа которого обеспечивалась огнем артиллерии.

Существенную роль в обеспечении успеха стрелковых подразделений и атаки ими юго-западной окраины Окатово сыграло использование танков для ведения огня с места по огневым точкам противника, расположенным непосредственно у реки. Такое использование танков в начале атаки обеспечило своевременную помощь наступающей пехоте во время переноса артиллерийского огня с переднего края в глубину обороны противника.

Бои за Оболенск 31 декабря 1941 г. 
К 30 декабря подразделения бригады, преследуя противника, вышли к реке Протва и полностью очистили от противника ее левый берег западнее и юго-западнее села Доброе. Попытка с хода форсировать Протву и захватить Оболенск успеха не имела. На правом берегу реки Протва в районе Оболенск, Спас-Загорье на заранее подготовленном рубеже оборонялись части 34-й пехотной дивизии противника. В этом районе был создан сильный узел сопротивления.

31 декабря 26-я танковая бригада с отдельным стрелковым батальоном, учебным батальоном, 71-м, 230-м и 304-м отдельными зенитно-артиллерийскими дивизионами* получила задачу уничтожить противника в районе Оболенск, Спас-Загорье, в дальнейшем развивать наступление в направлении на Малоярославец и во взаимодействии с 53-й и 17-й стрелковой дивизиями захватить его. Наступление бригады поддерживал первый дивизион 36-го артиллерийского полка.

Правее 53-я стрелковая дивизия наступала в направлении Потресово, Анисимово, Малоярославец.

Левее 17-я стрелковая дивизия наступала в направлю Подчервина, Меньшовка, Малоярославец.

Командир 26-й танковой бригады решил обойти узел сопротивления в районе Оболенска, Спас-Загорье с юго-запада и ударом в направлении Митинка, подсобное хозяйство одновременными ударами с севера и востока уничтожить противника в районе Оболенск, Спас-Загорье, в дальнейшем наступать вдоль Варшавского шоссе на Малоярославец.

Подразделениям бригады были поставлены следующие боевые задачи:

- отдельному стрелковому батальону и учебному батальону – к 18 часам 31 декабря занять исходное положение в районе подсобного хозяйства и ударом в направлении на северную и западную окраины Оболенска во взаимодействии с 26-м мотострелковым пулеметным и танковым батальоном уничтожить противника в Оболенске, в дальнейшем наступать вдоль шоссе на Малоярославец;

- 26-му мотострелковому пулеметному батальону с 7-м, 230-м и 304-м отдельными зенитными дивизионами – к 16 часам 30 минутам занять исходное положение на правом берегу р. Протва северо-восточнее Оболенска, наступать вдоль Варшавского шоссе и овладеть юго-восточной окраиной Оболенска, в дальнейшем наступать в направлении Малоярославец;

- 26-му танковому батальону - к 17 часам выйти в район села Митинка по маршруту Доброе, Болоцкое, Митинка и ударом в направлении Митинка, подсобное хозяйство во взаимодействии со стрелковыми подразделениями бригады уничтожить противника в районе подсобное хозяйство, Оболенск, в последующем наступать в направлении Малоярославец по шоссе.

Командный пункт - Доброе, в последующем – Коллонтай.

Принимая решение, командир бригады исходил из того, что оборона противника не имела сплошного фронта и носила очаговый характер. Эго обстоятельство было использовано для совершения маневра и нанесения удара во фланг и тыл врага. Таким образом, командир танковой бригады принял смелое и правильное решение, отвечающее обстановке.

После постановки задач подразделениям было организовано взаимодействие на местности. При организации взаимодействия командир бригады уточнил исходное положение для атаки направления и объекты атаки подразделений, задачи артиллерии и минометов, сигналы взаимодействия.

Связь осуществлялась по телефону, радио, подвижными средствами и ракетами, В таблице боя предусматривались следующие сигналы взаимодействия: выход танков в район села Митинка — серия белых ракет; начало атаки для всех подразделений — сигнал по телефону и радио «Вперед». Следовательно, взаимодействие было организовано по цели, месту и времени.

31 декабря подразделения бригады заняли исходное положение и по установленному сигналу одновременно с трех направлений перешли в атаку на противника, оборонявшего Оболенск. Враг прилагал все усилия к тому, чтобы удержать Оболенск, оказывая упорное сопротивление подразделениям, наступавшим с севера и востока, но стремительным ударом танкового батальона с тыла бригада сломила сопротивление врага в Оболенске, и противник, понеся большие потери, был вынужден в беспорядке отступить.

В боях за Оболенск подразделения бригады уничтожили более 300 солдат и офицеров, захватили два орудия, 8 станковых пулеметов, 3 ручных пулемета.

Сломив сопротивление противника в Оболенске, подразделения 26-й танковой бригады начали преследование врага вдоль шоссе и к исходу 1 января вышли к Малоярославцу с северо-востока, где совместно с частями 53-й стрелковой дивизии завязали бои за город.

Бои за опорный пункт в районе Оболенск, Спас-Загорье показали возросшее мастерство наших офицеров и солдат. Если в начале наступления подразделения бригады еще не умели производить обход и охват опорных пунктов, вели фронтальные атаки, то в боях за Оболенск войска бригады смелым и решительным маневром обошли противника и нанесли ему удар во фланг и тыл во взаимодействии с частями, действовавшими с фронта.

Правильная оценка обстановки, учет слабых сторон тактики врага (шаблонность) позволили командиру танковой бригады принять разумное и смелое решение на охват врага в районе населенных пунктов Оболенск и Спас-Загорье.

По решению командира бригады главный удар наносился по флангам узла сопротивления противника. В соответствии с этим замыслом основные силы и средства были выделены для действий на главных направлениях. Для обхода узла сопротивления противника использовался наиболее подвижный род войск — танки.

Принятое командиром бригады решение было своевременно доведено до подразделений. Между действующими стрелковыми подразделениями, танковым батальоном и поддерживающей бригаду артиллерией было организовано взаимодействие на местности, которое в ходе боя за узел сопротивления противника не нарушалось. При организации взаимодействия особое внимание было уделено обеспечению нанесения одновременного удара по противнику всеми подразделениями и приданной бригаде артиллерией. Исходя из этого требования, была организована связь взаимодействия и установлены сигналы.

1942 
17 апреля 1942 г. бригада в составе 2-го тк прибыла в район Мичуринска и вошла в состав Брянского фронта. До 2 мая 1942 г. готовилась к боевым действиям.

3 - 28 мая 1942 г. бригада в составе 2-го тк перебрасывается в район Ельца и вошла в подчинение 5-й ТА. 20 июня 1942 г. бригада в воставе 2-го тк прибыла в район Ефремова, 7 июля 1942 г. во 2-м эшелоне 5-й ТА в районе Б. Верейка (северо-западнее Воронежа) вела боевые действия. 18 июля 1942 г. бригада в воставе 2-го тк вышла в рещерв Брянского фронта.

16 августа 1942 г. бригада в составе 2-го тк прибыла под Сталинград и подчинена Сталинградскому фронту, вошла в оперативное подчинение 62-й армии и вела боевые действия в ее составе.

30 сентября 1942 г. бригада в составе 2-го тк сдала матчасть 20-му тк, а 29 октября 1942 г. выведена в резерв ставки ВГК и прибыла в Татищевский ТВЛ (Саратов) на доукомплектование.

17 декабря 1942 г. бригада в составе 2-го тк включена в состав Юго-Западного фронта и вошла в подчинение 5-й ТА. 7 января 1943 г. бригада в воставе 2-го тк вошла в оперативное подчинение 3-й гв. армии в районе северо-восточне г. Каменск, с 25 февраля бригада в воставе 2-го тк выведена в резерв Юго-Западного фронта в районе Ворошиловграда, со 2 марта 1943 г. бригада без танков вела оборонительные бои в районе г. Изюм.

1943 
12 марта 1943 г. бригада оперативно подчинена 6-й армии и вела оборонительные бои в ее составе. 13 апреля 1943 г. бригада в воставе 2-го тк выведена в резерв Юго-Западного фронта для доукомплектования и сколачия подразделений.

7 июля 1943 г .бригада в с оставе 2-го тк оперативно подчинена Воронежскогму фронту и вошла в подчинение 69-й армии, с 12 июля 1943 г. вошла в состав 5-й гв. ТА, со 2 августа 1943 г. вошла в оперативное подчинение 40-й армии. 27 августа 1943 г. бригада в воставе 2-го тк выведена в резерв 40-й армии.

Отличившиеся воины

Награды и наименования

Примечания

Литература 
 Строительство и боевое применение советских танковых войск в годы Великой Отечественной войны. — М.: Воениздат, 1979.
 Сборник военно-исторических материалов Великой Отечественной войны. Вып. 13. М.: Воениздат. Военно-научное управление Генерального штаба, 1954. С. 91 - 101
 Танковый прорыв. Советские танки в боях 1937-1942 гг.: Сборник / Ред. сост. В. Гончаров. М.: Яуза, Эксмо, 2007. - 448 с

Ссылки 
 26 отдельная танковая бригада на сайте «Танкфронт» http://tankfront.ru/ussr/tbr/tbr026.html
 Выписка из журнала боевых действий 26 тбр. Описывает период с 14.03.1943 по 21.03.1943 г.
 Выписка из журнала боевых действий 26 тбр. Описывает период с 23.06.1943 по 31.07.1943 г.
 Выписка из журнала боевых действий 26 тбр. Описывает период с 01.08.1943 по 30.08.1943 г.

Танковые бригады СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году